Boi poate fi:

 Boi (Buii) - trib al aromânilor
 Boi (Boii) - trib al celților

Vezi și 
 Bou (dezambiguizare)